Zajezierze bezeichnet Ortschaften in Polen:

 Zajezierze (Gniewkowo) (dt. Seedorf), Dorf der Gmina Gniewkowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zajezierze (Małdyty) (dt. Seegertswalde), Dorf der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Zajezierze (Łobez) (dt. Schönwalde), Dorf der Gmina Łobez in der Woiwodschaft Westpommern
 Zajezierze (Sieciechów), Dorf der Gmina Sieciechów in der Woiwodschaft Masowien
 Zajezierze (Sztum) (dt. Hintersee), Dorf der Gmina Sztum in der Woiwodschaft Pommern